Станционный — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Станционный — посёлок в состав городской администрации Кокшетау Акмолинской области.

Россия 
 Станционный — посёлок в составе города Берёзовский Кемеровской области.
 Станционный — посёлок в Апшеронском районе Краснодарского края.
 Станционный — посёлок в Сараевском районе Рязанской области.
 Станционный — до 1991 г. название посёлка Шишино в Топкинском районе Кемеровской области.

См. также 

 Станционный-Полевской